El número de identificación KV 314 del Catálogo Köchel de las Obras de Mozart corresponde a dos composiciones:

 Concierto para oboe (Mozart).
 Concierto para flauta n.º 2 (Mozart), que es una adaptación para flauta del primero (llevada a cabo por el propio compositor), razón por la que ambas obras tienen el mismo número de identificación.